

Toponymie

 Lwówek est une ville dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Lwówek est une commune urbaine-rurale (gmina) de la voïvodie de Grande-Pologne.
 Lwówek est un village de la voïvodie de Mazovie.